Alison Steadman (1946) – attrice inglese
 Catherine Steadman (...) – attrice britannica
 Craig Steadman (1982) – giocatore di snooker inglese
 Jack Steadman (1928-2015) – dirigente sportivo statunitense
 Jan Steadman (1947) – ex calciatore trinidadiano
 Ralph Steadman (1936) – illustratore, fumettista e animatore britannico